Elena Ledda – cantautrice italiana
Gavino Ledda – scrittore e glottologo italiano
Sebastiano Ledda – militare italiano